Исаак Моисеевич Рабинович:
 Рабинович, Исаак Моисеевич (1859—1929) — русский юрист, правовед-цивилист.
 Рабинович, Исаак Моисеевич (1885—1949) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой общей хирургии Саратовского медицинского института (1935—1949).
 Рабинович, Исаак Моисеевич (1886—1977) — советский учёный в области строительной механики, Герой Социалистического Труда.
 Рабинович, Исаак Моисеевич (1894—1961) — театральный художник.
 Рабинович, Исаак Моисеевич (1911—1977) — латвийский советский историк и популяризатор математики.
 Рабинович, Исаак Моисеевич — грузинский советский ботаник, доктор биологических наук (1975), специалист в области лекарственных растений.